AZ, Az sau az poate fi:

 Az, prima literă din alfabetul chirilic
 Azerbaidjan, codul ISO 3166-1 al acestei țări
 .az, domeniu de Internet de nivel superior (TLD), pentru Azerbaidjan
 Arizona, codul poștal al acestui stat SUA
 Limba azeră, codul ISO 639-1
 Alitalia, codul IATA al acestei companii aeriene

Acronime de două litere